Quitta ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Quitta (* 1975), ehemaliger italienischer Naturbahnrodler
 Robert Quitta (* 1955), österreichischer Theaterregisseur und Theaterleiter